Het seizoen 2014–2015 van Sparta Rotterdam was het 60ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club speelde door het verlies in de play-offs tegen FC Dordrecht in het seizoen ervoor opnieuw in de Eerste divisie. De club stond onder leiding van Gert Kruys, maar die werd op 29 november ontslagen, waarna assistent Peter van den Berg de honneurs waarnam tot het einde van het jaar. Per 1 januari was de leiding in handen van Alex Pastoor. Sparta eindigde als achtste in de competitie.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Sparta Rotterdam vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2014/15 en onder leiding van trainer-coach Alex Pastoor als achtste eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Sparta Rotterdam vertegenwoordigden in de KNVB beker in het seizoen 2014/15 en onder leiding van trainer-coach Gert Kruys werden uitgeschakeld in de derde ronde.

2015
Sparta